

Geografia 
 Ghiacciaio Holdsworth – ghiacciaio tributario del ghiacciaio Bartlett in Antartide

Persone 
 Allan Holdsworth – chitarrista inglese
 Dean Holdsworth – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Richard Holdsworth – religioso, accademico e teologo inglese